Kreißl ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kreißl (1895–1945), sudetendeutscher Politiker und SA-Führer
 Anton Kreißl (Heimatforscher) (1908–1987), sudetendeutscher Heimatforscher
 Hanneliese Kreißl-Wurth, österreichische Textdichterin
 Michael Kreißl (1958–2004), österreichischer Politiker (FPÖ)

Siehe auch:
 Kreissl